

Мунасарі — острів, затока Варангер-Фьорд, Баренцеве море, Мурманська область
 Мунасарі — острів, Ладозьке озеро, Республіка Карелія